Van Neste ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Van Neste (1914–1992), belgischer Violinist 
 Willy Van Neste (* 1944), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Neste